Dark Knight může být:
 Batman: The Dark Knight – komiksová série z let 2011–2014
 Temný rytíř (film), v anglickém originále The Dark Knight – americký film z roku 2008
 Temný rytíř povstal, v anglickém originále TThe Dark Knight Rises – americký film z roku 2012
 Temný rytíř (seriál), v anglickém originále Dark Knight – britský seriál z let 2000–2002